Галерея Современной Скульптуры и Пластики (англ. Gallery Of Contemporary Sculpture And Plastic Arts), сокращенно Галерея Скульптуры, открылась в Бизнес-отеле «Карелия» в Санкт-Петербурге в 2009 году. Учредитель и директор — София Касым.

О Галерее 
Галерея Скульптуры — первый в Петербурге современный выставочный центр, созданный для экспонирования и популяризации непосредственно данного вида искусства. Основное направление деятельности — выставочная, включая выездные, обменные, ландшафтные выставки. Галерея включена во Всероссийский Реестр Музеев.

В центре внимания — тенденции развития современной русской и зарубежной скульптуры, начиная с последних десятилетий XX века, и до дня сегодняшнего. Тематические выставки, проводимые раз в три месяца, демонстрируют многообразие направлений, стилей и школ среди таких видов пластического искусства, как скульптура, объект, инсталляция, мелкая пластика. Материалы — самые разнообразные, от традиционных (металл, дерево, камень) до нестандартных целлюлозы, пенопласта, картона.

Особенностью галереи стал также упор на экспонирование ландшафтной скульптуры. Согласно идее создателей, выставки ландшафтной скульптуры в пространстве галереи — это не только возможность реализации смелых кураторских проектов, знакомство широкого круга зрителей с произведениями, с трудом поддающимися экспонированию, но и привлечение внимания профессионалов и ценителей к данному виду искусства как к объекту коллекционирования.

Круг художников 
 Жогин Олег (скульптура),
 Молев Александр (скульптура),
 Мурадова Юлия (скульптура, графика),
 Жуков Владимир (живопись, графика),
 Трошин Тарасий (скульптура),
 Духовный Евгений (скульптура),
 Спивак Марина (скульптура),
 Позин Александр (скульптура),
 Позина Инна (скульптура),
 Писарева Галина (скульптура, живопись),
 Лотош Роберт (скульптура),
 Фирсов Юрий (скульптура),
 Борисов Сергей (скульптура),
 Ишемгулов Айдар (скульптура),
 Варгачев Виталий (скульптура),
 Ефимов Андрей (скульптура),
 Голубенков Кирилл (скульптура, живопись),
 Едомский Михаил (скульптура, живопись),
 Моисеев Василий (скульптура),
 Ротанов Евгений (скульптура)

Выставочные проекты 
 Освоение пространства
 Прозрачный ландшафт
 Мысли о женщине
 Старый дом
 Скульптура и дизайн интерьера
 Деревянная скульптура
 Волшебство на даче

Ссылки 
 Галерея Скульптуры Официальный сайт
 Галерея Скульптуры на сайте Афиша.ру
 Галерея Скульптуры на портале Музеи России
 Галерея Скульптуры на сайте Мир Петербурга
 Галерея Скульптуры в программе «Арт-ланч» на радио ЭХО Москвы

Галереи современного искусства
Выставочные центры
Галереи Санкт-Петербурга
Появились в 2009 году в России
2009 год в Санкт-Петербурге
2009 год в культуре и искусстве